Кри́ста У́рсула Ви́кстрём ( в девичестве — Ту́утти ; род. 3 июля 1980, Эспоо, Финляндия) — финская профессиональная гольфистка; член сборной Финляндии на летних Олимпийских играх 2016 года.

Примечания

Ссылки 
 

Гольфисты Финляндии
Гольфисты на летних Олимпийских играх 2016 года